Брестский железнодорожный вокзал — железнодорожная станция на станций Брест-Центральный в городе Брест (Белоруссия).

История 

 Первый Брестский вокзал был открыт 1 ноября 1869 года. Здание (не сохранилось) располагалось на месте завода « Брестгазоаппарат».
 Новый вокзал был построен в виде «средневекового замка» с четырьмя водонапорными башнями (архитекторы Я. Горбунов, В. Лорберг, Л. Николай). Он был открыт 28 мая 1886 года в присутствии императора Александра III.

Вокзал был оборудован водяным отоплением. В залах для пассажиров 1-го и 2-го классов полы были паркетными, для 3-го класса — деревянными, в подсобных помещениях — асфальтовыми. Вскоре вокзал стал первым на железных дорогах Российской империи, где были установлены электрическое освещение — 160 лампочек по 20 свечей появились в залах и на перронах и 12 фонарей по 50 свечей освещали привокзальную площадь.

 В 1915 году, во время Первой мировой войны, здание вокзала было разрушено отступающими русскими войсками. В 1930 году польские власти построили новое здание по проекту архитектора Ипполита Гринцевича . Вместо железнодорожного вокзала-крепости появилось изящное здание в «народном» стиле. В нём сочетались черты ренессанса, барокко и традиции белорусско-литовского зодчество.
 В годы Великой Отечественной войны вокзал был одним из районов сопротивления. По имеющимся данным, вечером 22 июня 1941 года в подвале вокзала находилось около 70 человек. Защита продлилась до 29 июня.
 Вокзал в том виде, в каком мы его видим сейчас, был построена в 1953—1957 годах по приказу Сталина. Высокое, массивное, богато украшенное здание в стиле сталинского ампира. В облицовке внутренних помещений и фасадов здания использовались цветной мрамор и гранит, доставленные из различных регионов СССР. Шпиль с пятиконечной звездой, придающий зданию сходство с Московским университетом, является одной из самых высоких точек в городе — 41 метр (13-14-этажный дом).
 Вокзал встречал многих деятелей мирового масштаба: императоров Александра III, Николая II, Льва Троцкого, Юзефа Пилсудского, Иосифа Сталина, Никиту Хрущева, Климента Ворошилова, Жоржа Помпиду, Рауля Кастро, Ким Ир Сена .

Архитектура 

В наше время Брестский вокзал имеет центральный объём с 2-х световым вестибюлем, залами ожидания, служебными и вспомогательными помещениями, разделенными башней со шпилем. Боковые флигели объединены с основным корпусом общим верхним поясом и рядом квадратных пилонов. По обеим сторонам станции проходят железнодорожные пути, а под ними находятся виадуки.

Литература

Примечания

Ссылки 

Здания и сооружения Бреста
Транспорт Бреста
Железнодорожные вокзалы Белоруссии
Историко-культурные ценности Республики Беларусь